Большело́гское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Аксайском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Большой Лог.

География 
Территория Большелогского сельского поселения на юге ограничена землями города Аксай, на севере — территорией Рассветовского сельского поселения, на юго-востоке — Старочеркасским сельским поселением. На юго-западе и западе граничит с городом Ростовом-на-Дону.

История 
В конце 1920-х годов на этой территории на базе индивидуальных хозяйств был создан совхоз. Здесь располагалась коммуна имени Ворошилова, затем колхоз имени «Заветы Ленина». В колхозе насчитывалось около 200 хозяйств, среди трудящихся было 450 человек. Колхоз «Заветы Ленина» занимался овощеводческими культурами и зерновыми культурами. Территорию от реконструктора до весовой занимали виноградники. В XXI веке на территории Большелогской сельской администрации расположено несколько предприятий, которые занимаются сельским хозяйством. Есть кирпично-черепичный цех РУМГа. Территория хутора газифицирована. Среди подведомственных учреждений сельского поселения можно выделить два: муниципальное учреждение культуры Большелогского сельского поселения «Реконструкторский сельский Дом культуры» и муниципальное учреждение культуры Большелогского сельского поселения «Реконструкторская сельская библиотека».
Работает два образовательных учреждения, рассчитанные на 500 и 250 мест. Функционируют детские дошкольные учреждения — детский сад «Соловушка», «Буратино» и «Колосок». Работает больница, врачебная амбулатория, 4 фельдшерско-акушерские пункты.

Административное устройство 
В состав Большелогского сельского поселения входят:
 хутор Большой Лог
 посёлок Водопадный
 хутор Камышеваха
 хутор Пчеловодный
 посёлок Реконструктор
 посёлок Российский
 посёлок Янтарный

Население

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Ростовской области

Ссылки 
 Большелогское сельское поселение на интернет-портале Аксайского района 
 Сайт Большелогского сельского поселения 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Аксайского района